Ellenzék, politikai fogalom
Ellenzék, kolozsvári napilap (1878-1944)